Daryācheh-ye Namak-e Motonāveb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kavīr-e Namak-e Masīrjān, periodisk saltsjö, Kerman, 
 Daryācheh-ye Namak-e Motonāveb (sjö i Iran), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar